Pierre-aux-Fées bezeichnet:
 Pierre-aux-Fées (Janzé), Menhir im Département Ille-et-Vilaine in Frankreich
 Pierre-aux-Fées (Reignier), Steintisch im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Pierre-aux-Fées (Saint-Micaud), Menhir im Département Saône-et-Loire in Frankreich
 Pierre-aux-Fées (Villers-Saint-Sépulcre), Galeriegrab in der Picardie in Frankreich

siehe auch
Pierre de la Fée